Международный союз лесных исследовательских организаций (ИЮФРО, Международный союз леса, International Union of Forest Research Organizations — IUFRO) — некоммерческое неправительственное международное научное объединение, занимающееся исследованиями в области лесоводства, лесозаготовок, переработки древесины, лесного хозяйства, экономики лесного комплекса и ряде других смежных областей. Основан в 1892 году. ИЮФРО — член Международного совета научных союзов.

История ИЮФРО 
Союз был основан 17 августа 1892 года в г. Эберсвальде (Германия) как «International Union of Forest Experiment Stations» тремя членами-основателями: Association of German Forest Experiment Stations и двумя экспериментальными станциями Австрии и Швейцарии. После Первой мировой войны название изменилось на «International Union of Forestry Research Organizations», а с 2000 — на «International Union of Forest Research Organizations».

Структура ИЮФРО 
Союз объединяет несколько сотен организаций (более 700) из более чем 100 стран мира. Россия стала членом Союза с 1903 года (приглашена в 1896), когда на конгрессе в Вене профессор Г. Ф. Морозов (1867—1920) был избран членом его Административного комитета. Работа проходит в 8 отделениях:
 Лесоводство
 Физиология и генетика
 Лесохозяйственная деятельность и технологии
 Инвентаризация, выращивание леса и лесохозяйственные науки
 Лесная продукция
 Социальные, экономические, информационные и практические исследования
 Состояние лесов
 Лесная экология

Конгрессы ИЮФРО 
Каждые пять лет проводятся международные конгрессы ИЮФРО

Издания ИЮФРО 
Ежемесячно на английском языке издаётся информационное издание:
 «Новости ИЮФРО» (IUFRO News)

Ассоциация российских организаций — членов ИЮФРО 
Представители России объединены в Ассоциацию российских организаций — членов ИЮФРО:
 Институт леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН
 Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ)
 Московский государственный университет леса (МГУЛ)
 Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства (ВИПКЛХ)
 Всероссийский научно-исследовательский информационный центр по лесным ресурсам (ВНИИЦлесресурс)
 Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции (НИИЛГиС)
 Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С. М. Кирова (СПбГЛТА)
 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (СПбНИИЛХ)
 Поволжский государственный технологический университет (Мар. ГТУ, ПГТУ)
 Представительство МСОП (IUCN) — Всемирного Союза Охраны Природы для стран СНГ
 Сибирский государственный технологический университет (Сиб. ГТУ)
 Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ)
 НПСА «Здоровый лес»
 Биолого-почвенный институт ДВО РАН
 Лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета

См. также 
 Международный союз биологических наук

Примечания

Литература 
 Моисеев Н. А. 1986. Международный союз лесных научно-исследовательских организаций. В кн.:Лесная энциклопедия: В 2-х т., т. 2. / Гл.ред. Воробьев Г. И.; Ред.кол.: Анучин Н. А., Атрохин В. Г., Виноградов В. Н. и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — 631 с., ил.
 Тепляков, В. К. 2015. История съездов ИЮФРО и Россия [Текст] = A History of IUFRO Congresses and Russia : монография : в 2 т. Т. 1 : (1870—1981 гг.) / В. К. Тепляков, В. С. Шалаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : МГУЛ, 2015. — 469 с. : ил.
 Тепляков, В. К. 2015. История съездов ИЮФРО и Россия [Текст] = A History of IUFRO Congresses and Russia : монография : в 2 т. Т. 2 : (1982—2014 гг.) / В. К. Тепляков, В. С. Шалаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : МГУЛ, 2015. — 372 с. : ил.

Ссылки 
 IUFRO Офиц.сайт
 CPF

Лесные общества
Научные общества
Биологические общества
Международные научные организации
Международные негосударственные организации
Эберсвальде